Straight from the Vault – szósty album studyjny amerykańskiej grupy hip-hopowej Das EFX wydany w 2017 roku.

Lista utworów

Utwory dodatkowe

Przypisy 

Albumy hip-hopowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2017